Сезон 1996–1997 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 31 серпня 1996 та 23 червня 1997 року. Став 66-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Цей сезон став останнім розіграшем чемпіонського титулу в Іспанії, участь у якому взяли відразу 22 команди. З наступного сезону кількість учасників Прімери скорочувалася до 20, тож цього сезону елітний дивізіон автоматично залишали чотири найгірші клуби, на зміну яким з Сегунди підвищувалися у класі лише дві команди. Ще одна команда, яка зайняла у Прімері 18-те місце, брала участь у матчах плей-оф за право виступів у Ла Лізі проти представника Сегунди.

Переможцем турніру став мадридський «Реал», який здобув свій 27-й трофей національної першості. «Королівський клуб» захопив лідерство у першості у 14-му турі і з того часу не полишав чільний рядок турнірної таблиці, фінішувавши першим з усього лише двоочковим відривом від «Барселони».

Підсумкова турнірна таблиця

Плей-оф за право виступів у Ла Лізі

Динаміка турнірного становища

Результати матчів

Бомбардири 

Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1996—97 став бразильський нападник «Барселони» Рональдо, який записав до свого активу 34 голи, побивши клубний рекорд результативності у чемпіонатах Іспанії. 

Найкращі бомбардири сезону:

Примітки

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1996–97 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1996–97 на bdfutbol.com  

1996-97
1997 у футболі
1996 у футболі
1996 в іспанському спорті
1997 в іспанському спорті